Internationale luchthaven Koningin Beatrix (ang. Koningin Beatrix International Airport) – jedyny port lotniczy Aruby, zlokalizowany w stolicy – Oranjestad.

Linie lotnicze i połączenia 

 Air Canada (Toronto-Pearson)
 American Airlines (Charlotte-Douglas, Miami, Filadelfia)
 Amerijet International (Maracaibo, Willemstad)
 Aruba Airlines (Bonaire, Las Piedras, Maracaibo, Miami, Willemstad, Valencia)
 Avianca (Bogotá)
 Copa Airlines (Panama-Tocumen) 
 Delta Air Lines (Atlanta-Hartsfield, Boston-Logan, Nowy Jork-JFK)

 Insel Air (Willemstad)
 InterCarribean Airways (Santo Domingo-Las Americas)
 JetBlue Airways (Boston-Logan, Fort Lauderdale, Nowy Jork-JFK)
 KLM (Bonaire)
 LASER Airlines (Caracas)
 LATAM Chile (Bogotá)
 SCAT Airlines (Willemstad)
 Southwest Airlines (Baltimore, Fort Lauderdale, Houston-William P.)
 Spirit Airlines (Fort Lauderdale) 
 Sunwing Airlines (Toronto-Pearson) 
 Surinam Airways (Miami, Paramaribo-Zanderij, Willemstad)
 TUI Airways (Londyn-Gatwick)
 TUI fly Belgium (Bruksela)
 TUI fly Netherlands (Amsterdam, Willemstad)
 United Airlines (Chicago-O'Hare, Houston-George Bush, Nowy Jork-Newark, Waszyngton-Dulles)
 WestJet (Toronto-Pearson)
 Winair (Willemstad)
 Vieques Air Link (Santo Domingo-Las Americas, Willemstad)

Transport na Arubie
Północnoamerykańskie porty lotnicze
Porty lotnicze w Holandii
Oranjestad